Pokémon Mundo Misterioso, también conocido como Pokémon Mystery Dungeon, puede referirse a:

Videojuegos 
Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo, publicados en 2005/06 para Game Boy Advance y Nintendo DS. Son las primeras entregas de la serie de videojuegos Pokémon Mundo Misterioso.
Pokémon Mundo Misterioso: Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad, publicados en 2007/08 para Nintendo DS.
Pokémon Mundo Misterioso: Exploradores del Cielo, publicado en 2009 para Nintendo DS.
Pokémon Fushigi no Dungeon: Boukendan, tres juegos publicados en 2009 para WiiWare. Fueron publicados únicamente en Japón.
Pokémon Mundo Misterioso: Portales al Infinito, publicado en 2012/13 para Nintendo 3DS.
Pokémon Mundo Megamisterioso, publicado en 2015/16 para Nintendo 3DS.
Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate DX, publicado en 2020 para Nintendo Switch. Es un remake de Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo.

Manga 
Pokémon Mundo Misterioso: el equipo de rescate de Ginji, un manga de 6 volúmenes creado por Makoto Mizobuchi y publicado por primera vez en 2005 por la editorial Coro Coro Comic, siendo una adaptación de los videojuegos Pokémon Mundo Misterioso.

Anime 
Pokémon: Mystery Dungeon, un spin-off de la serie de anime Pokémon compuesto por tres capítulos basados en los videojuegos de Pokémon Mundo Misterioso.